Äxing är ett efterled i namnet på diverse arter av gräs med en axliknande blomställning. Några arter och dess släkten:

 Kamäxing – en växtart i familjen gräs
 Hundäxing – en flerårig ört tillhörande familjen gräs
 Tofsäxing –  en växtart i familjen gräs
 Älväxing – en växtart i familjen gräs
 Exing – bygdemål för Kvickrot